Oneida County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oneida County Courthouse (Idaho), ID-Nr. 87001588
 Oneida County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 81000052